Rundāle ist die Bezeichnung für

 das Schloss Rundāle in Lettland
 Rundāle (Ort) (Pilsrundāle) im lettischen Bezirk Rundāles novads
 Rundāle (Aizkraukle) im lettischen Bezirk Aizkraukles novads
 Rundāle (Dobele) im lettischen Bezirk Dobeles novads